«Время летних отпусков» — советский фильм 1960 года режиссёра Константина Воинова по одноимённой повести Александра Рекемчука.

Сюжет 
Молодая инженер-геолог Светлана Панышко, всю зиму работавшая на месторождении нефти и мечтавшая о поездке в отпуск на юга на тёплое море, в день отъезда вдруг назначается исполняющим обязанности начальника нефтепромысла. Нефтепромысел регулярно не выполнял план по добыче, и прежний начальник ссылался на истощение нефтяного пласта. Светлана Панышко, разбираясь в сложностях геологии и своих отношениях с другом — механиком нефтепромысла Глебом Гореловым, предложившим новый способ нефтедобычи с помощью водяного давления, берёт всё в свои руки, и вместо летнего отпуска выводит неожиданно свалившееся на неё предприятие в передовые.

В ролях 
 Раиса Куркина — Светлана Ивановна Панышко, старший геолог, и. о. заведующего промыслом
 Валентин Зубков — Глеб Горелов, старший механик, возлюбленный Светланы
 Татьяна Конюхова — Анна Горелова, оператор скважины, бывшая жена Глеба
 Иван Кузнецов — Роман Григорьевич Антонюк, парторг
 Иван Жеваго — Николай Фиппович Брызгалов, бывший начальник
 Павел Павленко — Юрий Михайлович Бородай, главный бухгалтер
 Нина Агапова — Шурочка, жена главного бухгалтера
 Павел Тарасов — Геннадий Геннадьевич Инихов, инженер-плановик
 Виктор Хохряков — Иван Евдокимович Таран, зам. начальника треста «Печорнефть»
 Олег Туманов — Степан Ильич Уляшев, начальник Джигорского разведрайона
 Владимир Этуш — Самед Ибрагимович Мамедов, новый заведующий нефтепромысом
 Кларина Фролова-Воронцова — Анисья Даниловна, тётя Нися, уборщица
 Альвиан Фомин — Федя-шофёр
 Лев Борисов — Артур Габбидулин
 Александр Ильин — Генка
 Пётр Кононыхин — Пётр
 Виктор Глущенко — нефтянник
 Валентин Печников — рабочий-геолог
 Степан Борисов — Шилов

Съёмки 
Фильм снимался в городе Ухта, в массовых сценах задействованы жители города. В фильме можно узнать ухтинскую улицу имени Губкина и стадион «Строитель».

Отдельные сцены снимались в посёлке Водный, в сцене встречи вертолёта задействованы почти все жители посёлка.

Нефтепромыслел «Унь-Яша» в фильме — посёлок, нефтепровод, нефтяные вышки — является декорацией, был построен в 18 километрах от Ухты в пойме реки Чуть.

Литература 
 Гребнев А. — Доверие к жизни (О худож. фильме «Время летних отпусков») // Искусство кино, № 4, 1961. — стр. 79-85
 Хлопянкина Т. — О людях Севера // Советская культура, 18 октября 1960
 Бортвина Л. — Современно о современниках. По поводу фильма «Время летних отпусков» // Молодёжь Севера, 28 апреля 1961
 Мерц В. — О тех, кто рядом // Красное Знамя (Сыктывкар), 20 апреля 1961
 Значительность повседневности (Режиссёр Воинов К. о своей работе) // Московский комсомолец, 23 марта 1961
 Время летних отпусков (Беседа с режиссером К. Воиновым) // Красное Знамя (Сыктывкар), 5 января 1960

Примечания

Источники 
 Время летних отпусков // Советские художественные фильмы. т. 4. (1958—1963). — М.: Искусство, 1968. — стр. 245

Ссылки 
  Время летних отпусков // Первый канал

Фильмы СССР 1960 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы-мелодрамы СССР
Производственные фильмы
Нефтяная промышленность
Фильмы о геологах